Het WTA-tennistoernooi van Miami (officieel Sony Ericsson Open) van 2010 vond plaats van 23 maart tot en met 4 april 2010 in de Amerikaanse stad Miami. Het was de 26e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het Tennistoernooi van Miami 2010. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

In het enkelspel won de als veertiende geplaatste Belgische Kim Clijsters het toernooi. Ze versloeg in de finale het Amerikaanse derde reekshoofd Venus Williams in twee korte sets met 6-2 en 6-1. Voordien had Clijsters ook al titelverdedigster Viktoryja Azarenka uitgeschakeld in de vierde ronde. In de halve finale versloeg ze haar landgenote Justine Henin. Clijsters won eerder in 2005 al eens het toernooi van Miami. Het was de 37e toernooizege uit haar carrière.

In het dubbelspel won het ongeplaatste duo Gisela Dulko / Flavia Pennetta het toernooi nadat ze in de finale het als derde geplaatste duo Nadja Petrova en Samantha Stosur versloegen met 6-3, 4-6, [10-7]. Dulko en Pennetta wisten doorheen het toernooi zowel het tweede, derde als vierde reekshoofd uit te schakelen.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase 
{{Wedstrijdschema laatste 8 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Kwartfinale
| RD2=Halve finale
| RD3=Finale
| team-width=175
| RD1-seed1=13
| RD1-team1= Marion Bartoli
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=7
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=12
| RD1-team2= Yanina Wickmayer
| RD1-score2-1=4
| RD1-score2-2=5
| RD1-score2-3= 
| RD1-seed3=3
| RD1-team3= Venus Williams
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=6
| RD1-team4= Agnieszka Radwańska
| RD1-score4-1=3
| RD1-score4-2=1
| RD1-score4-3= 
| RD1-seed5=9
| RD1-team5= Samantha Stosur
| RD1-score5-1=3
| RD1-score5-2=5
| RD1-score5-3= 
| RD1-seed6=14
| RD1-team6= Kim Clijsters
| RD1-score6-1=6
| RD1-score6-2=7
| RD1-score6-3= 
| RD1-seed7=WC
| RD1-team7= Justine Henin
| RD1-score7-1=65
| RD1-score7-2=6
| RD1-score7-3=6
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Caroline Wozniacki
| RD1-score8-1=7
| RD1-score8-2=3
| RD1-score8-3=4
| RD2-seed1=13
| RD2-team1= Marion Bartoli
| RD2-score1-1=3
| RD2-score1-2=4
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=3
| RD2-team2= Venus Williams
| RD2-score2-1=6
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3= 
| RD2-seed3=14
| RD2-team3= Kim Clijsters
| RD2-score3-1=6
| RD2-score3-2=63
| RD2-score3-3=7
| RD2-seed4=WC
| RD2-team4= Justine Henin
| RD2-score4-1=2
| RD2-score4-2=7
| RD2-score4-3=66
| RD3-seed1=3
| RD3-team1= Venus Williams
| RD3-score1-1=2
| RD3-score1-2=1
| RD3-score1-3= 
| RD3-seed2=14
| RD3-team2= Kim Clijsters
| RD3-score2-1=6
| RD3-score2-2=6
| RD3-score2-3= 
}}

 Deel 1 

 Deel 2 

 Deel 3 

 Deel 6 

 Deel 7 

 Dubbelspel 

 Geplaatste teams 

 Prijzengeld en WTA-punten 

 Toernooischema 

 Finale 

 Bovenste helft 

 Onderste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Kwartfinale
| RD4=Halve finale
| RD1-seed01=5
| RD1-team01= Alisa Klejbanova  Francesca Schiavone
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02=
| RD1-score02-1=5
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= Yanina Wickmayer  Vera Zvonarjova
| RD1-score03-1=5
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Monica Niculescu  Jelena Vesnina
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Līga Dekmeijere  Patty Schnyder
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=[10]
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Vera Doesjevina  Anastasia Rodionova
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=[5]
| RD1-seed07=Alt
| RD1-team07= Julia Görges  Marie-Ève Pelletier
| RD1-score07-1=7
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=[5]
| RD1-seed08=4
| RD1-team08= Lisa Raymond  Rennae Stubbs
| RD1-score08-1=5
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=[10]
| RD1-seed09=6
| RD1-team09= Bethanie Mattek-Sands  Yan Zi
| RD1-score09-1=2
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Maria Kirilenko  Agnieszka Radwańska
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= Kim Clijsters  Kirsten Flipkens
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Sarah Borwell  Raquel Kops-Jones
| RD1-score12-1=66
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Gisela Dulko  Flavia Pennetta
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= Svetlana Koeznetsova  Alicia Molik
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=1
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Andrea Hlaváčková  Lucie Hradecká
| RD1-score15-1=5
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16=

Bron 
 Toernooischema WTA

Miami
Miami 2010